Дуванаев (Дуванаева)  — фамилия.

Известные носители 
 Дуванаев, Бекмырза (род. 1993) — киргизский футболист, полузащитник.

Известные носительницы 
 Дуванаева, Бермет Алмазбековна (род. 1988) — киргизская теннисистка.